Langer Heinrich bezeichnet:

 Langer Heinrich, Bergmassiv in der Namib in Namibia
 Langer-Heinrich-Uranmine, ein Uranbergwerk in Namibia
 Langer Heinrich (Schiff, 1905), Schwimmkran und heutiges Museumsschiff
 Langer Heinrich (Schiff, 1915), Schwimmkran seit 1915
 Langer Heinrich (Zug), Erzzug in Norddeutschland und dem Ruhrgebiet
 Langer Heinrich (Magdeburg), ehemaliger Industrieschornstein, Magdeburg (108 m)
 Langer Heinrich (Regensburg), ehemaliger Industrieschornstein, Regensburg (150 m)
 Langer Heinrich, ehemaliger Schornstein des Kraftwerks Weisweiler (168 m)
 Fernmeldeturm „Langer Heinrich“, Fernmeldeturm in Wesel, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Langer Heinrich, volksmündlicher Name für den Aussichtsturm Teufelsfels auf dem Lützelsoon bei Hennweiler, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Heinrich Langer